Bandé heißt in der Geografie:

 Bandé (Niger), Landgemeinde in Niger
 Bandé, Dorf in der Gemeinde Bosso in Niger, siehe Bandi (Niger)
 Bandé, Dorf in der Gemeinde Yaouri in Niger, siehe Bandé (Yaouri)

Bandé ist der Familienname folgender Personen:

 Hassane Bandé (* 1998), burkinischer Fußballspieler
 Ismaël Bandé (* 1996), burkinischer Fußballspieler